Western kan henvise til flere artikler:

Kunst og underholdning

Genre 
 Western (genre) – litterær og filmisk genre om kolonialiseringen af midtvesten i USA
 Westernfilm – typisk amerikanske film i western-genren
 Spaghettiwestern – den italienske udgave af ovenstående.
 Kartoffelwestern – den danske udgave af western-genren, inspireret af de italienske spaghettiwestern
 Westernbog – bog i western-genren, også kaldet cowboybog
 Westerntegneserie – en tegneserie i westerngenren

Film 
 Western (film fra 1997), en fransk film fra 1997
 Western (film fra 2017), en tysk-østrigsk-bulgarsk film fra 2017

Musik 
 Westernmusik, er betegnelsen for musikken fra USA's vestlige stater
 Western swing, er en musikgenre, der opstod i Texas i 1930'erne
 Westernguitar, er en akustisk guitar med stålstrenge

Geografi

Australien 
 Western Australia – Australiens største delstat i areal

USA 
 Western (Nebraska) – en landsby i Saline County, Nebraska, USA
 Western (New York) – en by i Oneida County, New York, USA
 Western Reserve – var et landområde i USA

Andre 
 Western Division (Fiji)
 Western Division (Gambia)
 Western Area (Sierra Leone)
 Western (Ghana) – en region i Ghana

Sport 
 Western pleasure, en gangart i ridning
 Westernridning, en type ridning
 Western Conference (NHL), er en af to overordnede puljer i NHL (ishockey)
 Western Hockey League, er en af de tre store canadiske juniorligaer i ishockey

Erhvervsliv 
 Best Western, er en international hotelkæde

Monumenter 
 Western Heights, et fæstningsværk i England

Militær 
 Western Approaches Command, var en operationel enhed af Royal Navy under 2. Verdenskrig
 Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, amerikansk militær uddannelsesinstitution

Andet 
 SS Great Western, engelsk hjuldamper bygget i 1837